#theФРЕЙД ( ВИА «Зигмунд Фрейд») — российская рок-группа из Ростова-на-Дону. Её лидером и основателем является Михаил Малышев. Датой рождения группы считается 31 октября 2014 года - в честь первого публичного концерта.  В качестве названия использовано имя знаменитого психолога Зигмунда Фрейда.

История 
Предыстория группы: ростовский фотограф Михаил Малышев прошёл практику для творческих людей «Путь Художника». Неожиданным результатом стало то, что он снова начал писать песни. До этого у Михаила был важный, но непродолжительный опыт участия в группе «Иванов День» вместе с Анатолием Багрицким и Александром Рейтером в 1997—1998 годах.

Михаил Малышев начал писать песни. Однажды их услышал Сергей Янченко, бас-гитарист, известный по группе «Коллекция снов», и предложил эти песни записать.

В июле 2014 Михаил выступил на женском поэтическом вечере в Публичной Библиотеке и познакомился там с Ликой Казанцевой. Лика подошла и сказала, что хочет петь в группе. Сначала ее взяли на бэк-вокал. Когда Михаил послушал, как она поет, то понял: можно смело доверить Лике исполнение всех песен.

С появлением барабанщицы Насти Девликамовой основной состав группы сформировался окончательно. Первые концерты проходили под названием «MIMal.Ru». Используя его, музыканты выступили в ростовском Циферблате 16 августа 2014 года. Но поскольку это название показалось публике непонятным и сложным для запоминания, 31 октября группа сменила имя на «ВИА Зигмунд Фрейд». И именно так Михаил впервые объявил группу, выступая на фестивале в клубе «Бухарест».

Большая часть песен ВИА «Зигмунд Фрейд» так или иначе посвящена отношениям, чувствам, любви, страхам, а также подсознательному. По версии музыкантов, песни, каждая из которых — небольшая история, помогают слушателям лучше себя понять.

«Афиша» отметила ВИА «Зигмунд Фрейд» небольшой рецензией..

Сделав программу из двадцати песен и записав три из них, группа начала активно концертировать и набирать популярность, выступая на разных площадках как в Ростове-на-Дону, так и за его пределами (Таганрог, Краснодар).

Приняв участие в музыкальном конкурсе среди ростовских групп (включая такие группы, как «Доза Радости»), ВИА «Зигмунд Фрейд» победила, обойдя 20 ростовских команд и выиграв приз в 100 000 рублей

16 ноября группа презентовала свой первый видеоклип на песню «SMS».

В октябре 2016 группу покидает Лика Казанцева. С ноября по февраль с группой в качестве вокалисток работают Татьяна Бровкова и Саша Ветер.

С марта 2017 группа берет название #theФРЕЙД и начинает работать с новой вокалисткой, Марией Ковалёвой.

В сентябре 2017 группа выпускает сборник текстов своих песен.

В 2020 году #theФРЕЙД выпускают альбом «Джаз» и два сингла, «Киска» и «Лучи добра». Последние две песни исполнили Лика Казанцева и Мария Перфильева.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт THE ФРЕЙД 
 Официальный инстаграм 
 Официальный паблик 
 Телесюжет о ВИА "Зигмунд Фрейд"
  О первом клипе группы
 Интервью с группой ВИА "Зигмунд Фрейд" 
 Страница #theФрейд на Яндекс.Музыке 

Музыкальные коллективы Ростова-на-Дону
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Рок-группы России